Николс има више значења:
 Николс (Џорџија)
 Николс (Ајова)
 Николс (Јужна Каролина)
 Николс (Њујорк)
 Николс (Висконсин)